

Фіделіті — селище, штат Іллінойс
 Фіделіті — селище, штат Міссурі